In 1913/14 werd het derde voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Brandenburgse voetbalbond. 

Berliner BC 03 werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club versloeg in de eerste ronde Askania Forst en verloor in de halve finale van SpVgg Fürth.

Eindstand

Externe links
 fussball-historie 
 Euroleagues

Brandenburgse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1913/14